An den Qualifikationsrunden im Einzel für die Coupe Banque Nationale présentée par Mazda 2016 nahmen 24 Spielerinnen teil, wovon sich vier für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in der Stadt Québec